Комалапа има више значења:

 Комалапа (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Комалапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику